Sère bezeichnet:
 Sère, französische Gemeinde im Département Gers
 Sère (Garonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Garonne

mit Namenszusatz:
 Sère-en-Lavedan, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Sère-Lanso, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Sère-Rustaing, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Esquièze-Sère, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées